El nombre y apellido Ravi Shankar son de origen sánscrito y designan a diferentes personas:

Ravi Shankar (músico) (1920-2012), célebre músico hindú o indio virtuoso del sitar, padre de Norah Jones.
Ravi Shankar (gurú)  (nacido en 1956), líder espiritual indio.
Ravi Shankar Sharma, compositor de cine indio , más conocido como Ravi o Ravi Ravi Bombay
Ravi Shankar (poeta) (nacido en 1975), poeta miembro de la facultad de la  Central Connecticut State University (Universidad Central del Estado de Connecticut).
Ravi Shankar Etteh, literato hindú.

Parónimo:
Ravisankar  , cantante de la India Meridional.